Hermano Andrés puede referirse a:

 San André Bessette (1845-1937), religioso católico canadiense, canonizado en 2010.
 Anne van der Bijl (1928-2022), misionero cristiano y contrabandista de Biblias en los países comunistas durante la Guerra Fría.